Харьковская наступательная операция 2 февраля — 3 марта 1943 года — фронтовая операция войск Воронежского фронта (командующий генерал-полковник Ф. И. Голиков) во взаимодействии с 6-й армией (командующий генерал-лейтенант Ф. М. Харитонов) Юго-Западного фронта (командующий генерал-полковник, с 13 февраля 1943 года генерал армии Н. Ф. Ватутин) в Великой Отечественной войне.

Цель операции завершить разгром основных сил группы армий «Б» на харьковском направлении.

Стратегическое наступление Красной Армии на советско-германском фронте продолжалось на юге. В конце января — начале февраля 1943 года Ставка ВГК определила советским войскам новые задачи наступавшим на южном направлении против войск германских групп армий «Б» и «Дон», с целью завершения разгрома всего южного фланга германских войск и освобождение Харьковского промышленного района, Донецкого угольного бассейна, Кубани и Таманского полуострова. Для расширения стратегического фронта наступления планировалось также наступление советских войск на западном направлении против германской группы армий «Центр» и на северо-западном направлении против германской группы армий «Север».

Брянский фронт (частью войск) и Воронежский фронт по плану Ставки ВГК должны были провести операцию «Звезда» по освобождению Харьковского промышленного района и основной железнодорожной магистрали, связывающей центральные области с южными областями европейской части Советского Союза. Главный удар планировалось нанести Воронежскому фронту войсками 40-й, 38-й, 69-й общевойсковых и 3-й танковой армий по сходящимся направлениям на г. Харьков. На правом фланге Воронежского фронта действия этих армий прикрывали левофланговая 13-я армия Брянского фронта и правофланговая 60-я армия Воронежского фронта, которые продолжали наступать — 13-я на г. Малоархангельск, 60-я на г. Курск.

Развивая начатое в январе 1943 года (см. Острогожско-Россошанская наступательная операция 13 — 27 января 1943 года и Воронежско-Касторненская наступательная операция 24 января — 2 февраля 1943 года) наступление, войска Воронежского фронта в результате операции продвинулись на 100—260 км и нанесли тяжёлое поражение противнику. 16 февраля был освобождён г. Харьков. Однако закрепить достигнутый в ходе наступательной операции успех не удалось (см. Третья битва за Харьков).

Боевой путь 
Разгром армий Германии и её союзников на берегах Волги положил начало освобождению ранее оккупированных территорий южной части Советского Союза. В 1943 году Красная Армия начала освобождение территории Советской Украины. Осуществлять военные стратегические замыслы Ставки Верховного Главнокомандования должны были войска Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов.

2 февраля войска Воронежского фронта начали наступление с рубежа восточнее г. Старый Оскол, г. Валуйки.

60-я армия наступала на г. Курск, г. Льгов. 5 февраля она освободила г. Щигры, 8 февраля — г. Курск, 3 марта — г. Льгов.

38-я армия наступала на г. Обоянь, г. Сумы. 18 февраля она освободила г. Обоянь, 3 марта — г. Суджа.

40-я армия наступала на г. Белгород, г. Харьков. 5 февраля она освободила г. Старый Оскол, р.п. Губкин, Боброво-Дворское, Скородное, 7 февраля — г. Короча, 9 февраля — г. Шебекино и Белгород, 16 февраля — г. Харьков, 17 февраля — г. Богодухов, 23 февраля — г. Лебедин и г. Ахтырка, 26 февраля — г. Гадяч,

69-я армия наступала на г. Харьков. 9 февраля она освободила г. Волчанск, 16 февраля — г. Харьков, 25 февраля — г. Валки.

3-я танковая армия наступала на г. Чугуев. г. Харьков. 10 февраля она освободила г. Чугуев, 16 февраля — г. Харьков, 18 февраля — г. Мерефа, 22 февраля — г. Люботин, 25 февраля — г. Валки.

Командование 
Воронежский фронт:
 Командующий генерал-лейтенант Ф. И. Голиков (22.10.1942 — 28.03.1943)
 Член Военного совета генерал-лейтенант Ф. Ф. Кузнецов (октябрь 1942 — март 1943)
 Начальник штаба генерал-лейтенант М. И. Казаков (июль 1942 — февраль 1943)
 Начальник штаба генерал-майор А. П. Пилипенко (февраль — март 1943)

Состав войск 
Воронежский фронт:
 60-я армия
 40-я армия
 69-я армия
 3-я танковая армия
 38-я армия
 2-я воздушная армия
 Поддерживала Авиация дальнего действия

Освобождение городов и сёл 
5 февраля

Освобождён г. Щигры войсками 132-й сд (полковник Шкрылев, Тимофей Калинович), части войск 121-й сд (полковник Бушин, Михаил Алексеевич) 60-й армии Воронежского фронта.

Освобождён г. Старый Оскол войсками 107-й сд (генерал-майор Бежко, Пётр Максимович), 340-й сд (генерал-майор Мартиросян, Саркис Согомонович), 20-й гв. миномётной бригады (подполковник Богдан, Михаил Никитович) 40-й армии Воронежского фронта.

Освобождён раб. пос. Губкин подразделениями 305-й сд.

7 февраля освобождён г. Короча войсками 305-й сд (полковник Данилович, Иван Антонович), 100-й сд (генерал-майор Перхорович, Франц Иосифович) 40-й армии Воронежского фронта.

8 февраля освобождён г. Курск войсками 121-й сд (полковник Бушин, Михаил Алексеевич), 132-й сд (полковник Шкрылев, Тимофей Калинович), 280-й сд (полковник Голосов, Дмитрий Николаевич), 322-й сд (подполковник Перекальский, Степан Николаевич), 248-й курсантской стрелковой бригады (полковник Гусев, Иван Андреевич); 79-й тбр (подполковник Высоцкий, Фёдор Прокофьевич) 60-й армии Воронежского фронта.

9 февраля

Освобождён г. Шебекино войсками частью сил 100-й сд (генерал-майор Перхорович, Франц Иосифович) 40-й армии Воронежского фронта.

Освобождён г. Белгород войсками 183-й сд (полковник Костицын, Александр Степанович), 340-й сд (генерал-майор Мартиросян, Саркис Согомонович), 309-й сд (генерал-майор Меньшиков, Михаил Иванович); 192-й тбр (подполковник Шевченко, Пётр Фёдорович); танковая группа (полковник Романов, Вадим Гаврилович) в составе: 116-й тбр (подполковник Новак, Анатолий Юльевич), 59-го отд. танкового полка (подполковник Свешников, Сергей Всеволодович), 60-го отд. тп (майор Охрименко, Пётр Фёдорович), 61-го отд. тп (подполковник Перовский, Глеб Михайлович) 40-й армии Воронежского фронта.

Освобождён г. Волчанск войсками в составе: частью сил 270-й сд (подполковник Полятков, Николай Дмитриевич); 173-й тбр (генерал-лейтенант т/в Мишулин, Василий Александрович) (генерал-лейтенант танковых войск Мишулин Василий Александрович) 69-й армии Воронежского фронта.

10 февраля освобождён г. Чугуев войсками 12-го тк (генерал-майор танковых войск Зинькович, Митрофан Иванович) в составе: 30-й тбр (подполковник Курист Людвиг Иванович), 97-й тбр (полковник Потапов Иван Тимофеевич), 106-й тбр (подполковник Красных Иван Иванович), 13-й мсбр (подполковник Фесин Иван Иванович); 62-й гв. сд (генерал-майор Зайцев Георгий Михайлович) 3-й танковой армии Воронежского фронта.

13 февраля освобождён п. Дергачи Харьковской области войсками 40-й армии.

16 февраля

Освобождён г. Грайворон войсками 107-й сд (генерал-майор Бежко, Пётр Максимович) 40-й армии Воронежского фронта.

Освобождён г. Харьков войсками 25-й гв. сд (генерал-майор Шафаренко, Павел Менделевич), 340-й сд (генерал-майор Мартиросян, Саркис Согомонович), 183-й сд (полковник Костицын, Александр Степанович), 100-й сд (генерал-майор Перхорович, Франц Иосифович), части сил 305-й сд (полковник Данилович, Иван Антонович), 16-й пбр (подполковник Купин, Иван Владимирович); 5-го гв. танкового корпуса (генерал-майор т/в Кравченко, Андрей Григорьевич) в составе: 21-й гв. тбр (полковник Овчаренко, Кузьма Иванович), 116-й тбр (подполковник Новак, Анатолий Юльевич), 6-й гв. мотострелковой бригады (полковник Щекал, Александр Михайлович); 192-й тбр (подполковник Шевченко, Пётр Фёдорович); 10-й артдивизии прорыва (полковник Хусид, Виктор Борисович) в составе: 22-й лёгкой артбригады (полковник Никитин, Александр Сергеевич), 29-й гаубичной артбригады (подполковник Трофимов, Лев Алексеевич) 40-й армии; 161-й сд (генерал-майор Тертышный Пётр Вакулович), 270-й сд (подполковник Полятков Николай Дмитриевич), 219-й сд (генерал-майор Котельников, Василий Петрович), 180-й сд (полковник Малошицкий, Исаак Яковлевич), 37-й стрелковой бригады (полковник Гущин, Борис Владимирович); 1-й инженерной дивизии (полковник Беляев, Иван Петрович) в составе: 2-й инженерной бригады (полковник Лубман, Борис Владимирович), 6-й инженерной бригады (полковник Буслаев, Иван Ефимович), 10-й инженерной бригады (подполковник Поляк, Фома Яковлевич); 173-й тбр (генерал-лейтенант т/в Мишулин Василий Александрович) 69-й армии; в составе: 160-й сд (полковник Седулин, Эрнест Жанович), 48-й гв. сд (генерал-майор Маковчук, Николай Матвеевич), 62-й гв. сд (генерал-майор Зайцев, Георгий Михайлович), части сил 184-й сд (полковник Койда, Самуил Трофимович); 15-го тк (генерал-майор т/в Концов, Василий Алексеевич) в составе: 88-й тбр (подполковник Сергеев, Иван Иванович), 113-й тбр (полковник Свиридов, Андрей Георгиевич), 195-й тбр (полковник Леви, Семён Васильевич), 52-й мсбр (подполковник Головачев, Александр Алексеевич); 179-й тбр (полковник Рудкин, Филипп Никитович); 8-й артдивизии (полковник Рожанович, Пётр Михайлович) в составе: 2-й лёгкой артбригады, 28-й гаубичной артбригады, 12-й пушечной артбригады; 15-й гв. миномётной бригады (подполковник Франченко, Пётр Иванович) 3-й танковой армии Воронежского фронта.

17 февраля освобождён г. Богодухов войсками 309-й сд (генерал-майор Меньшиков Михаил Иванович) 40-й армии Воронежского фронта.

18 февраля

Освобождён г. Мерефа войсками 12-го тк (генерал-майор танковых войск Зинькович, Митрофан Иванович) в составе: 106-й тбр (подполковник Красных, Иван Иванович), 30-й тбр (подполковник Курист, Людвиг Иванович), 97-й тбр (полковник Потапов, Иван Тимофеевич), 13-й мсбр (подполковник Михайлов, Николай Лаврентьевич); частью сил 48-й гв. сд (генерал-майор Маковчук, Николай Матвеевич) 3-й танковой армии Воронежского фронта.

Освобождён г. Обоянь войсками 253-й сбр (полковник Крутихин, Александр Петрович), 303-й сд (генерал-майор Ладыгин, Иван Иванович) 38-й армии Воронежского фронта.

22 февраля

Освобождён г. Люботин войсками 15-го тк (генерал-майор танковых войск Копцов Василий Алексеевич) в составе: 113-й тбр (полковник Свиридов Андрей Георгиевич), 195 тбр (полковник Леви Семен Васильевич), 52-й мсбр (подполковник Головачев Александр Алексеевич); 160-й сд (полковник Серюгин, Михаил Петрович), 305-й сд (полковник Данилович Иван Антонович) 3-й танковой армии; 205-й истребительной авиадивизии (полковник Немцевич, Юрий Александрович) 2-й воздушной армии Воронежского фронта.

Освобождён г. Лебедин войсками 100-й сд (генерал-майор Перхорович, Франц Иосифович) 40-й армии Воронежского фронта.

23 февраля освобождён г. Ахтырка войсками 5-го гв. танкового корпуса (генерал-майор танковых войск Кравченко, Андрей Григорьевич) в составе: 21-й гв. тбр (полковник Овчаренко, Кузьма Иванович), 6-й гв. мотострелковой бригады (полковник Щекал, Александр Михайлович); 309-я стрелковая дивизия (генерал-майор Меньшиков, Михаил Иванович), части войск 340-й сд (генерал-майор Мартиросян, Саркис Согомонович) 40-я армия Воронежского фронта.

25 февраля освобождён г. Валки войсками 30-й тбр (подполковник Курист Людвиг Иванович), 13-й мсбр (подполковник Михайлов Николай Лаврентьевич) 12-го тк (генерал-майор танковых войск Зинькович Митрофан Иванович) 3-й танковой армии; 25-й гв. сд (генерал-майор Шафаренко Павел Менделевич), часть сил 305-й сд (полковник Данилович Иван Антонович) 69-й армии Воронежского фронта.

26 февраля освобождён г. Гадяч частью сил 340-й сд (генерал-майор Мартиросян Саркис Согомонович) 40-й армии Воронежского фронта.

3 марта

Освобождён г. Льгов войсками 129-й сбр (подполковник Васильев Александр Алексеевич), 8-й артиллерийской бригады (полковник Ментюков, Николай Фёдорович); 150-й тбр (подполковник Сафронов Иван Васильевич) 60-й армии Воронежского фронта.

Освобождён г. Суджа войсками 237-й сд (генерал-майор Дьяконов, Пётр Александрович); 180-й тбр (подполковник Киселёв, Михаил Захарович) 38-й армии Воронежского фронта.

Примечания

Литература 
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). / Изд. 2-е, испр. и доп. — Киев: Политиздат Украины, 1979.
 Военный энциклопедический словарь. — М.: Воениздат, 1984.
 Москаленко К. От Воронежа до Харькова. // Военно-исторический журнал, 1963, № 4. — С. 31.
 Гладков Н. Н. На огненных рубежах (документальный очерк). — Харьков: Прапор, 1984.
 Газета «Красная звезда», 6 февраля 1943 года:Преодолевая упорное сопротивление врага, наши части вчера овладели городом и железнодорожной станцией Старый Оскол, районными центрами Боброво-Дворское и Скородное.
 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Гл. 7. Коренной перелом в войне — М.: Наука, 1976. — С. 332—333.
 Воронежский фронт: история, люди, победы. / Аббасов А. М., Шамрай В. А., сост. и ред. — Воронеж: Центрально-Чернозёмное кн. изд-во, 2005. — 397,[1] с. — ISBN 5-7458-1035-1

Ссылки 
 Дударенко М. Л., Перечнев Ю. Г., Елисеев В. Т. и др. Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945 — М.: Воениздат, 1985. — 598 с.
 Сайт РККА
 Сайт Кавалерийские корпуса РККА
 Карманный атлас СССР 1939 года. — : Главное управление геодезии и картографии при СНК СССР, 1939.
 Сайт Soldat.ru
 Населённые пункты, города, областные центры Украины. Харьковская область. Дергачёвский район 
 Губкин // Без формата.ru

1943 год на Украине
Операции в Великой Отечественной войне
Сражения Германии
3
Конфликты 1943 года
Февраль 1943 года
Март 1943 года